Вила-Прописиу () — населённый пункт и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс. Составная часть мезорегиона Восток штата Гойяс. Входит в экономико-статистический микрорегион Энторну-ду-Дистриту-Федерал. Население составляет 5001 человек на 2006 год. Занимает площадь 2 181,575 км². Плотность населения — 2,3 чел./км².

История 
Город основан 6 августа 1952 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 47.869.466,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 10.041,84 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,674 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Гояс